

Топоніми 
 Фарсалія (Нью-Йорк) — місто (англ. town) в США, в окрузі Ченанго штату Нью-Йорк.

Інше 

 Фарсалія — поема Лукана.

Див. також 
 Фарсала () — містечко у Греції на місці античного міста Фарсалос.